Vojkovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vojkovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Vojkovice, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia
Vojkovice, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary
Vojkovice, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale